Фундулюсы  () — род лучепёрых рыб из семейства фундуловых (Fundulidae). Морские, солоноватоводные и пресноводные рыбы. Распространены в Северной и Центральной Америке и в западной части Атлантического океана. Максимальные размеры тела представителей разных видов варьируют от 5 до 20 см.

Описание 
Тело удлинённое, покрыто циклоидной чешуёй. Голова уплощена в дорсо-вентральном направлении, также покрыта чешуёй. Рот широкий, конечный, косой. На краях челюстей есть мелкие конические зубы. В плавниках нет жёстких лучей. Начало основания спинного плавника расположено перед или немного позади начала основания анального плавника. Третий луч анального плавника разветвлённый и у самцов, и у самок. Грудные плавники короткие, закруглённые. Брюшные плавники с 6 мягкими лучами, расположены на брюхе. Хвостовой плавник закруглённый. Боковая линия прерывистая, представляет собой несколько разобщённых серий пор. Отсутствует у F. heteroclitus. У многих видов наблюдается половой диморфизм.

Классификация 
В составе рода выделяют 40 видов:
  ()

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Карпозубообразные